De mannen speelden op Wimbledon in 2021 het dubbelspel van 30 juni tot en met 10 juli in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2021